Plakoti kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Plakotí (ort i Grekland, Epirus), Thesprotia, 
 Plakotí (ort i Grekland, Västra Grekland), Nomós Aitolías kai Akarnanías, 

Robotskapade Greklandförgreningar